Онсе де Марзо има више значења:

 Онсе де Марзо (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Онсе де Марзо, Тринчерас (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику